Poecilopsis scotiae är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Wehrli 1941. Poecilopsis scotiae ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
scotiae